
Termin Dioksin ima više značenja.

 1,2-Dioksin
 1,4-Dioksin